

Sigle 
 Latvian Standard
 Latvijas Vieglatlētikas savienība – federazione lettone di atletica leggera
 Libera visione stereoscopica – sistema di visione 3-D che non si avvale di alcuno strumento ottico

Aziende 
 LVS – simbolo NYSE di Las Vegas Sands

Codici 
 LVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Las Vegas (Nuovo Messico), Stati Uniti

Informatica 
 LVS – Linux Virtual Server Una soluzione di bilanciamento di carico per Server Linux

Altro 
 Lombardisch-Venetianische Staatsbahn